German Institute steht für:

 German Institute of Global and Area Studies in Hamburg
 German Business Institute in Köln, siehe Institut der deutschen Wirtschaft

Siehe auch:
 Deutsches Historisches Institut für German Historical Institute